

Cinema 
S.F.W. - So Fucking What – film statunitense del 1994 diretto da Jefery Levy
SFW materiale internet appropriato sul lavoro

Codici 
 SFW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Fé (Panama, provincia di Veraguas)